Ге́с(с)нер або Ґе́с(с)нер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Конрад Ґеснер (, ; 1516–1565) — швейцарський природодослідник
 Міріам Гесснер (; 1990) — німецька біатлоністка та лижниця, призер Олімпійських ігор (2010), чемпіонка світу (2011, 2012).
 Соломон Ґесснер (; 1730—1788) — швейцарський поет, художник і графік.
 Фрідеріке Геснер (; 1910–1980) — австрійська письменниця

Інше 
 9079 Ґеснер (9079 Gesner) — астероїд головного поясу, відкритий 10 серпня 1994 року.

Німецькі прізвища